Ковалевка (), село,
Гавриловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320481505. Население по переписи 2001 г. составляет 190 (90/100 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Ковалевка примыкает к селу Гавриловка, железнодорожная станция Гавриловка. Рядом с селом протекает пересыхающий ручей на котором есть запруда.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Маргаритополь переименовано в Ковалевку.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района